En Pologne, Skarżyn est le nom de : 

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Skarżyn, village.

dans la voïvodie de Łódź
 Skarżyn, village.

dans la voïvodie de Mazovie
 Skarżyn, village du powiat d'Ostrołęka,
 Skarżyn, village du powiat de Siedlce,
 Skarżyn, village du powiat de Węgrów.

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Skarżyn, village.